|-
| 2701 Cherson || 1978 RT || 1 septembrie 1978 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2702 Batrakov ||  || 26 septembrie 1978 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 2703 Rodari ||  || 29 martie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2704 Julian Loewe ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 2705 Wu ||  || 9 octombrie 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 2706 Borovský || 1980 VW || 11 noiembrie 1980 || Kleť || 
|-
| 2707 Ueferji ||  || 28 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 2708 Burns || 1981 WT || 24 noiembrie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 2709 Sagan || 1982 FH || 21 martie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 2710 Veverka || 1982 FQ || 23 martie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 2711 Aleksandrov ||  || 31 august 1978 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2712 Keaton || 1937 YD || 29 decembrie 1937 || Konkoly || G. Kulin
|-
| 2713 Luxembourg || 1938 EA || 19 februarie 1938 ||  || E. Delporte
|-
| 2714 Matti || 1938 GC || 5 aprilie 1938 || Turku || 
|-
| 2715 Mielikki || 1938 US || 22 octombrie 1938 || Turku || 
|-
| 2716 Tuulikki || 1939 TM || 7 octombrie 1939 || Turku || Y. Väisälä
|-
| 2717 Tellervo || 1940 WJ || 29 noiembrie 1940 || Turku || L. Oterma
|-
| 2718 Handley || 1951 OM || 30 iulie 1951 ||  || 
|-
| 2719 Suzhou || 1965 SU || 22 septembrie 1965 ||  || 
|-
| 2720 Pyotr Pervyj ||  || 6 septembrie 1972 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 2721 Vsekhsvyatskij ||  || 22 septembrie 1973 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2722 Abalakin ||  || 1 aprilie 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2723 Gorshkov ||  || 31 august 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2724 Orlov ||  || 13 septembrie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2725 David Bender ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 2726 Kotelnikov ||  || 22 septembrie 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2727 Paton ||  || 22 septembrie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2728 Yatskiv ||  || 22 septembrie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2729 Urumqi ||  || 18 octombrie 1979 ||  || 
|-
| 2730 Barks || 1981 QH || 30 august 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 2731 Cucula || 1982 KJ || 21 mai 1982 ||  || P. Wild
|-
| 2732 Witt || 1926 FG || 19 martie 1926 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 2733 Hamina || 1938 DQ || 22 februarie 1938 || Turku || 
|-
| 2734 Hašek ||  || 1 aprilie 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2735 Ellen || 1977 RB || 13 septembrie 1977 || Palomar || S. J. Bus, 
|-
| 2736 Ops || 1979 OC || 23 iulie 1979 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 2737 Kotka || 1938 DU || 22 februarie 1938 || Turku || 
|-
| 2738 Viracocha || 1940 EC || 12 martie 1940 || Konkoly || G. Kulin
|-
| 2739 Taguacipa ||  || 17 octombrie 1952 || Mount Wilson || 
|-
| 2740 Tsoj ||  || 26 septembrie 1974 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 2741 Valdivia || 1975 XG || 1 decembrie 1975 ||  || , 
|-
| 2742 Gibson ||  || 6 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 2743 Chengdu || 1965 WR || 21 noiembrie 1965 ||  || 
|-
| 2744 Birgitta || 1975 RB || 4 septembrie 1975 ||  || 
|-
| 2745 San Martin ||  || 25 septembrie 1976 ||  || 
|-
| 2746 Hissao ||  || 22 septembrie 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2747 Český Krumlov || 1980 DW || 19 februarie 1980 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 2748 Patrick Gene ||  || 5 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 2749 Walterhorn || 1937 TD || 11 octombrie 1937 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 2750 Loviisa || 1940 YK || 30 decembrie 1940 || Turku || 
|-
| 2751 Campbell || 1962 RP || 7 septembrie 1962 ||  || 
|-
| 2752 Wu Chien-Shiung || 1965 SP || 20 septembrie 1965 ||  || 
|-
| 2753 Duncan || 1966 DH || 18 februarie 1966 ||  || 
|-
| 2754 Efimov || 1966 PD || 13 august 1966 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 2755 Avicenna ||  || 26 septembrie 1973 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 2756 Dzhangar ||  || 19 septembrie 1974 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 2757 Crisser || 1977 VN || 11 noiembrie 1977 ||  || 
|-
| 2758 Cordelia || 1978 RF || 1 septembrie 1978 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2759 Idomeneus || 1980 GC || 14 aprilie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 2760 Kacha ||  || 8 octombrie 1980 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 2761 Eddington || 1981 AE || 1 ianuarie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 2762 Fowler || 1981 AT || 14 ianuarie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 2763 Jeans || 1982 OG || 24 iulie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 2764 Moeller || 1981 CN || 8 februarie 1981 || Anderson Mesa || 
|-
| 2765 Dinant || 1981 EY || 4 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 2766 Leeuwenhoek ||  || 23 martie 1982 || Kleť || 
|-
| 2767 Takenouchi || 1967 UM || 30 octombrie 1967 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 2768 Gorky ||  || 6 septembrie 1972 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 2769 Mendeleev ||  || 1 aprilie 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2770 Tsvet ||  || 19 septembrie 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2771 Polzunov ||  || 26 septembrie 1978 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 2772 Dugan || 1979 XE || 14 decembrie 1979 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 2773 Brooks ||  || 6 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 2774 Tenojoki || 1942 TJ || 3 octombrie 1942 || Turku || L. Oterma
|-
| 2775 Odishaw ||  || 14 octombrie 1953 ||  || 
|-
| 2776 Baikal ||  || 25 septembrie 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2777 Shukshin ||  || 24 septembrie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2778 Tangshan || 1979 XP || 14 decembrie 1979 ||  || 
|-
| 2779 Mary || 1981 CX || 6 februarie 1981 || Anderson Mesa || 
|-
| 2780 Monnig ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 2781 Kleczek || 1982 QH || 19 august 1982 || Kleť || 
|-
| 2782 Leonidas || 2605 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 2783 Chernyshevskij ||  || 14 septembrie 1974 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2784 Domeyko || 1975 GA || 15 aprilie 1975 ||  || 
|-
| 2785 Sedov ||  || 31 august 1978 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2786 Grinevia ||  || 6 septembrie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2787 Tovarishch ||  || 13 septembrie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2788 Andenne || 1981 EL || 1 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 2789 Foshan || 1956 XA || 6 decembrie 1956 ||  || 
|-
| 2790 Needham ||  || 19 octombrie 1965 || Nanking || Purple Mountain Observatory
|-
| 2791 Paradise || 1977 CA || 13 februarie 1977 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 2792 Ponomarev ||  || 13 martie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2793 Valdaj || 1977 QV || 19 august 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2794 Kulik ||  || 8 august 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2795 Lepage || 1979 YM || 16 decembrie 1979 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 2796 Kron || 1980 EC || 13 martie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 2797 Teucer || 1981 LK || 4 iunie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 2798 Vergilius || 2009 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 2799 Justus || 3071 P-L || 25 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 2800 Ovidius || 4585 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-